Un arriou désigne régionalement un ruisseau (en Gascogne ou en Béarn, où l'on utilise aussi parfois le mot « arrec »). Le mot peut s’orthographier arriu, arrieu, arrièu.
Il est à rapprocher étymologiquement de , , etc. Le préfixe ar- devant un radical en r- est caractéristique du gascon.

 Plusieurs cours d'eau portent ainsi dans leur nom ce mot arriou : le Grand Arriou, dans les Landes ; l’Arriou-Merdé (Pyrénées-Atlantiques) ;  l’Arriou de Berdigué (Pyrénées-Atlantiques) ; l’Arriou-Cagne, affluent de la Gélise ; le Loung-Arriou (Hautes-Pyrénées) ; l’Arriou de Luzé, l’Arriou Mage, l’Arriou Beigt, affluents du Gave d'Ossau, etc. ;
 de nombreux lieux-dits : Arrieu-Tort (ruisseau sinueux) en Barousse) ; Arriou-Sec (ruisseau à sec) (Arrens-Marsous) ; diminutif : Arrioutou (Hautacam) ;
 des patronymes : (, , , …) ; 
 Un sommet, le Soum d'Arriou Né (arriu nèr, « ruisseau noir »), qui culmine à 2577 m ;
 le col et le lac d’Arrious, massif de l’Ossau ;
 Une sorte de fromage, marque commerciale de la fromagerie Pardou, fabriqué entre février et juin, à partir d'un mélange de lait de brebis et de chèvre ;
 Les Éditions de l’Arriou, maison d’édition située à Gestas (Pyrénées-Atlantiques)

Notes